Az 1956–1957-es Nationalliga A volt a 60. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Grasshoppers volt. A szezont a Young Boys csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság